Apio silvestre es uno de los nombres comunes de las siguientes especies del género Apium:

 Apium graveolens; o
 Apium nodiflorum. o
 el nombre común de la planta '''''Ranunculus sceleratus